Konopnica ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Konopnica (Powiat Wieluński), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Konopnica, eine Ortschaft in der Gemeinde Rawa Mazowiecka, Powiat Rawski, Woiwodschaft Łódź
 Konopnica, eine Ortschaft in der Gemeinde Wartkowice, Powiat Poddębicki, Woiwodschaft Łódź
 Konopnica (Powiat Lubelski), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Konopnica (Powiat Lubelski)

Siehe auch:
 Gmina Konopnica